Arledge ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth E. Arledge, US-amerikanischer Brigadegeneral (US Air Force)
 Roone Arledge (1931–2002), amerikanischer Fernsehproduzent